Сизо́в (Сизо́ва) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Сизов 
 
 Сизов, Анатолий Александрович (род. 1943) — советский футболист. В хоккее с мячом и регби — тренер и функционер.
 
 
 Сизов, Василий Филиппович (1915—1942) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 
 Сизов, Вячеслав Викторович (1966—2011) — прокурор Амурской области, начальник управления Генеральной прокуратуры Российской Федерации.
 
 Сизов, Дмитрий Иванович — советский нефтяник, Герой Социалистического Труда.
 Сизов, Евгений Степанович (1930—1979) — советский историк, источниковед и музейный работник.
 
 Сизов, Илья Андреевич (род. 1985) — российский лётчик, Герой Российской Федерации.
 Сизов, Леонид Георгиевич (1931—2005) — председатель Красноярского городского совета.
 Сизов, Михаил Васильевич (1919—?) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Сизов, Олег Геннадьевич (род. 1963) — советский и российский футболист.
 Сизов, Павел Константинович (1916—1988) — депутат Верховного Совета СССР.



Топоним 
 Сизов — хутор в Чернышковском районе Волгоградской области России.

См. также 
 Сизовка
 
 Улица Сизова
 Проспект Сизова

Примечания